Вікі Савар () — канадська волейболістка;
 Дені Савар (фр. Denis Savard; 4 лютого 1961, м. Гатіно, Канада) — канадський хокеїст, центральний нападник;
 Марі Габріель Огюстен Савар (1814—1881) — французький композитор і музичний педагог;
 Марі Еммануель Огюстен Савар (1861—1942) — французький композитор;
 Марк Савар (фр. Marc Savard; 17 липня 1977, м. Оттава, Канада) — канадський хокеїст, центральний нападник;
 Серж Савар (фр. Serge Savard; 22 січня 1946, м. Лендрієнн, Канада) — канадський хокеїст, захисник;
 Фелікс Савар (30 червня 1791, Мезьєр,— 16 березня 1841, Париж) — французький фізик.

Інше 
 Савар — застаріла одиниця частотного інтервалу, названа на честь Фелікса Савара.